Love and Freindship, een briefroman van Jane Austen uit 1790
 Love and Friendship (film), een Amerikaans-Ierse film uit 2016